Fouquet kan syfta på:

 Charles Louis Auguste Fouquet, hertig av Belle-Isle (1684–1761), en fransk greve och senare hertig
 Jean Fouquet (1420–1480), en fransk målare
 Nicolas Fouquet, markis de Belle-Isle (1650–1680), en fransk politiker, finansminister under Ludvig XIV av Frankrike
 Île aux Fouquets – en ö i Mauritius

Se även
 Fouquet Island – flera
 Foucquet – en fransk familj i Sverige